Фресс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара
 Фресс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь
 Фресс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Фрес (Чилі) — місто-комуна у Чилі, провінція Льянкіуе, регіон Лос-Лаґос